Демократический альянс Чили () — объединение левых и левоцентристских партий Чили в 1941—1946 гг.

В альянс входили Радикальная партия, Социалистическая партия, Коммунистическая партия,  и .

На выборах президента Чили 1942 года победил кандидат от альянса умеренный радикал Хуан Антонио Риос Моралес.

На выборах 1946 года победу одержал другой кандидат от альянса — радикал Габриэль Гонсалес Видела. Т.к. на этих выборах социалисты выдвинули собственного кандидата, Видела был по сути кандидатом Радикальной и Коммунистической партий. В 1947 Видела начал антикоммунистические репрессии и, запретив Компартию Чили, де-факто разорвал Демократический альянс.

История Чили
Политика Чили
Политические партии Чили
Социалистические партии
Коалиции партий